INS Eilat puede referirse a:

 USCGC Northland (WPG-49), un cañonero de la clase cruising, asignado en la marina de Israel en  1948 con el nombre de INS Eilat que fue desguazado en 1962
 HMS Zealous (R39), un destructor de Clase Z, asignado a la marina de Israel en 1955 con el nombre INS Eilat, que fue hundido en 1967
 INS Eilat (321), un buque lanzamisiles de la clase Sa'ar 2, asignado en 1969
 INS Eilat (501) la primera de las 3 corbetas de clase Sa'ar 5 de la marina de Israel.

Nombres de buques de guerra de Israel